Jetstar Pacific Airlines (Compagnie Jetstar Pacific) es una aerolínea vietnamita. Tiene rutas entre 18 ciudades en Vietnam. Jetstar Pacific Airlines fue fundada en abril de 2007.

Flota 

La flota de la aerolínea está compuesta por las siguientes aeronaves, con una edad media de 6.2 años (mayo de 2020).

</center>

Referencias

Enlaces externos 
 Jetstar Pacific

Aerolíneas de Vietnam